Rogosin ist der Familienname folgender Personen:
 Dmitri Olegowitsch Rogosin (* 1963), russischer Politiker, ehemaliger Leiter von Roskosmos
 Joel Rogosin (1932–2020), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor
 Lionel Rogosin (1924–2000), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch
 Rogosina
 Rogosinsky, Rogosinski
 Roggosen